Kiefer (Oklahoma), plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Kiefer Racing, motorsportteam
 Anselm Kiefer, Duits beeldhouwer en schilder
 Nicolas Kiefer, Duits tennisser
 Kiefer Sutherland, Amerikaans acteur